Escaleno puede referirse en geometría a: 

 Triángulo escaleno.
 Trapecio escaleno.

Escaleno hace referencia en anatomía a un grupo de 3 músculos situados en la región del cuello:
 Músculo escaleno anterior.
 Músculo escaleno medio.
 Músculo escaleno posterior.